Petőfi Sándor Emlékház – emlékház Tordán, Romániában
 Petőfi Sándor Emlékház – emlékház Kiskunfélegyházán
 Petőfi Sándor Emlékház – emlékház Sárszentlőrincen

Jegyzetek